Зайцев, Пётр:
 Зайцев, Пётр Дмитриевич (1878—1935) — работник ленинградского завода «Большевик», Герой Труда.
 Зайцев, Пётр Егорович (1872—1930) — поэт и прозаик.
 Зайцев, Пётр Иванович (1926—2012) — Герой Социалистического Труда.